Клиновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Клиновка — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Клиновка — село в Ольховском районе Волгоградской области.
 Клиновка — село в Симферопольском районе Крыма.
 Клиновка — село в Ковылкинском районе Мордовии.
 Клиновка — посёлок в Нурлатском районе Татарстана.

Украина 

Клиновка — с 1946 по 1995 г. название села Панка в Сторожинецком районе Черновицкой области.

См. также 
 Клин
 Клиново
 Клиновое
 Клиновый
 Клинское